Alexander Solomon Wiener (1907-1976), immuno-hématologiste américain, codécouvreur du groupe rhésus.
 Charles Wiener de Croisset (né en 1943), administrateur français d'entreprises cotées au CAC 40 ;
 Charles Wiener (1832-1887), graveur et médailleur belge ;
 Charles Wiener (1851-1913), explorateur français ;
 Élisabeth Wiener (née en 1946), comédienne et chanteuse française ;
 Franz Wiener (Frantz Wiener), dit Francis de Croisset (1877-1937), auteur dramatique, romancier et librettiste belge-français ;
 Hugo Wiener (1904-1993), parolier, librettiste et compositeur autrichien ;
 Ingrid Wiener (1942-), cuisinière et artiste autrichienne ;
 Jacob Wiener (en ) (1815-1899), graveur et médailleur belge ;
 Jean Wiener (1896-1982), compositeur et pianiste ;
 Joseph Wiener (1870-1943), grand rabbin français, grand rabbin de Belgique ;
 Léopold Wiener (1823-1891), sculpteur belge ;
 Lionel Wiener (1879-1940), ingénieur ferroviaire ;
 Lucien Wiener (1828-1909), libraire, relieur, archéologue et conservateur de musée français ;
 Meir Wiener (1893-1941), écrivain, critique littéraire, folkloriste et spécialiste de la littérature en langue yiddish et allemande ;
 Norbert Wiener (1894-1964), mathématicien américain et père de la cybernétique ;
 Oswald Wiener (1935-2021), écrivain, cybernéticien, théoricien des langues, musicien de jazz et restaurateur autrichien ;
 Otto Wiener (1862-1927), physicien allemand;
 René Wiener (1855-1939), relieur d'art, éditeur et collectionneur lorrain, fils de Lucien Wiener ;
 Samson (Sam) Wiener (1851-1914), avocat et homme politique belge libéral bruxellois francophone ;
 Sarah Wiener (née en 1962), cuisinière de télévision, chef d'entreprise dans la restauration et propriétaire de restaurants, fille d'Oswald Wiener ;   
 Le Tour de France culinaire de Sarah Wiener, une série télévisée.

Viner 
 Jacob Viner (1892, Montréal  1970), économiste canadien, naturalisé américain
 Irina (Aleksandrovna) Viner ( ; née en 1948, Samarcande), entraîneur de l'équipe nationale russe de gymnastique rythmique

Voir aussi 
 
 Croisset

Patronyme allemand
Patronyme juif
Patronyme austro-bavarois